Валерий Петрович Любушин () — советский футболист, полузащитник. Советский и узбекский тренер.

Биография 
Воспитанник футбольной школы «Велозаводец» Пенза и команды «Локомотив». В Фергане был призван в армию, играл в первенстве Ферганской области. С 1960 года играл в первенстве КФК за «Сокол» Ташкент, обладатель «Кубка миллионов» 1962 года. С 1963 года — в «Пахтакоре», в чемпионате СССР сыграл 25 матчей, забил пять голов. В 1964 году «Пахтакор», будучи командой класса «Б», провёл два матча с южноамериканскими командами — «XV ноября» (Бразилия, 1:0) и «Насьональ» (Уругвай, 2:1); в обеих играх победные мячи забил Любушин. Играл за «Политотдел» (1967), «Целинник» / «Янгиер» (1967, 1969—1970), «Аккурган» (1968).

Работал в командах «Янгиер» (1971—1972, 1977 — тренер, 1973 — начальник команды, 1974, 1978—1981, 1987 — старший тренер), «Ханки» (1975 — старший тренер), «Бешкент» (1984 — старший тренер), «Геолог» Карши (1985—1986 — старший тренер), «Пахтакор» Андижан (1988 — начальник команды), «Касансайчи» (1991—1992 — старший тренер), «Динамо-Насаф» (1996 — старший тренер), Хорезм (1997 — тренер), «Машал» (2003 — начальник команды).

В начале 1990-х работал в федерации футбола Узбекистана.

Член «Зала славы футбола Узбекистана».

Скончался в феврале 2011 года в возрасте 70 лет. Похоронен на Домбрабадском кладбище.

Сын Вадим также футболист.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Дустлик»
Игроки ФК «Янгиер»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Узбекистана
Тренеры ФК «Янгиер»
Тренеры ФК «Ханки»
Тренеры ФК «Насаф»
Тренеры ФК «Касансай»
Похороненные на Домбрабадском кладбище